Lirio morao puede referirse a:
 el nombre común de la planta Gladiolus italicus; o
 el nombre común de la planta Iris germanica.